Vaz kan syfta på:

 AvtoVAZ – en rysk biltillverkare
 Vaz (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Vaz/Obervaz – en ort och kommun i Graubünden, Schweiz

 Bibiana Vaz – en afrikansk slavhandlare
 Kevin Vaz – en svensk skådespelare